Beňuš může být:

 Beňuš – obec na Slovensku (okres Brezno)

příjmení osob
 Ján Beňuš (1927–1999), slovenský fotbalista
 Jozef Beňuš (1928–2010), slovenský fotbalista a trenér
 Matej Beňuš (* 1987), slovenský kanoista